Mouchon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Mouchon (* 1937), französischer Autor und Professor
 Louis Eugène Mouchon (1843–1914), französischer Goldschmied, Gemmenschneider, Graveur, Medailleur und Briefmarkenkünstler